Diese Liste enthält die 100 am häufigsten am Broadway in New York aufgeführten Stücke.

Die Liste führt die Originaltitel der englischen Aufführungen auf. Stichtag: 27. Februar 2023, falls nicht anders angegeben.

Vom 12. März 2020 bis Mitte 2021 wurde der Spielbetrieb in allen Theatern aufgrund der Covid-19-Pandemie eingestellt. Am 26. Juni 2021 eröffnete „Springsteen on Broadway“ als erste Produktion seit Beginn der Pandemie.

Liste

Literatur 
 David Sheward: It’s a Hit! – The Back Stage Book of Longest-Running Broadway Shows – 1884 to the Present. Backstage Books, 1994, ISBN 0-8230-7636-9.

Anmerkungen

Einzelnachweise

Weblinks 
 Internet Broadway Database (IBDB)
 Long Runs on Broadway auf playbill.com

!
Theater (New York City)
Rangliste
Musical (Vereinigte Staaten)
Broadway
Broadway Darbietungen